Het ATP-toernooi van Rosmalen 2006 (met de officiële naam Ordina Open 2006) werd gespeeld van 18 tot en met 24 juni 2006 op de grasbanen van Autotron in de Nederlandse plaats Rosmalen. Internationaal stond het toernooi bekend als het toernooi van 's-Hertogenbosch.

Mario Ančić verdedigde zijn titel met succes door in de finale Jan Hernych te verslaan in drie sets.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Rosmalen
ATP-toernooi van Rosmalen